Álvaro Peña puede referirse a:

 Guillermo Álvaro Peña (1965), exfutbolista boliviano.
 Álvaro Peña Herrero (1991), futbolista español.
 Álvaro Peña-Rojas (1943), cantautor chileno.
 Álvaro Peña Sáez (1968), pintor y humorista gráfico español.